Il doppio del Stockholm Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Patrick Galbraith e Jonathan Stark.

Galbraith e Stark hanno battuto in finale 7–6, 6–4 Todd Martin e Chris Woodruff.

Teste di serie
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (primo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Jonathan Stark (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Stockholm Open 1996
ATP Tour 1996